Совет департамента Вандея (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Вандея) — верховный орган управления департамента Вандея. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 34 советников, избираемых по мажоритарной системе в 17 кантонах (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента 
 Президент — Ален Лебёф (Республиканцы, кантон Эзне)
 1-й вице-президент — Гийом Жан (Разные правые, кантон Мортань-сюр-Севр)
 2-й вице-президент — Изабель Ривьер (Республиканцы, кантон Монтегю-Ванде)
 3-й вице-президент — Лоран Фавро (Разные правые, кантон Ла-Рош-сюр-Йон-1)
 4-й вице-президент — Беранжер Сулар  (Разные правые, кантон Лез-Эрбье)
 5-й вице-президент — Валантен Жос (Разные правые, кантон Ла-Шатеньере)
 6-й вице-президент — Флоранс Пино (Республиканцы, кантон Ле-Сабль-д’Олон)
 7-й вице-президент — Ноэль Фоше (Республиканцы, кантон Сен-Жан-де-Мон)
 8-й вице-президент — Анн Обен-Сикар (Республиканцы, кантон Ла-Рош-сюр-Йон-1)
 9-й вице-президент — Арно Шарпантье (Республиканцы, кантон Люсон)
 10-й вице-президент — Брижит Ибер (Разные правые, кантон Марёй-сюр-ле-Дисе)

Члены Совета департамента Вандея (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021)

Ссылки 
 Департамент Вандея
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Сайт Совета департамента Вандея

Вандея